Frizzi ima više značenja:
 Frizzi, Trento
 Frizzi, Vicenza